Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1995, facente parte dell'ATP Tour 1995, ha avuto come vincitori Marcelo Ríos e Sjeng Schalken che hanno battuto in finale Wayne Arthurs e Neil Broad 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (primo turno)
 Assente

 Sergio Casal /  Javier Sánchez (primo turno)
 Tom Nijssen /  Menno Oosting (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1995
ATP Tour 1995